Matthys Cornelis Grove Janse van Rensburg, a.k.a. Matthys (Basie) van Rensburg (1919-1970), homme politique sud-africain ;
Hermanus Philippus Janse van Rensburg, mieux connu sous le nom de Manie van Rensburg (1945-1993), cinéaste d'Afrique du Sud ;
Jakobus Christo Janse van Rensburg, mieux connu sous le nom de JC Janse van Rensburg (1986-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
Jacques Janse van Rensburg (1987-), coureur cycliste sud-africain ;
Reinardt Janse van Rensburg (1989-), coureur cycliste sud-africain (sans lien de parenté avec le précédent) ;
Nicolaas Jacobus Janse van Rensburg, mieux connu sous le nom de Nico Janse van Rensburg (1993-), joueur sud-africain de rugby à XV ;
Rohan Janse van Rensburg (1994-), joueur de rugby à XV international sud-africain ;
Velia Janse van Rensburg (1986-), nageuse sud-africaine.

Patronyme sud-africain
Patronyme néerlandais